

Sigle 
 MSA – Mezzo di Soccorso Avanzato – ambulanza con medico, automedica o elisoccorso
 MSA – Modular Smart Array
 MSA – Multiple system atrophy – atrofia multi-sistemica
 MSA – Movimento Sardinista Autonomista, movimento sardo di centro-sinistra, negli anni '60
 MSA – Movimento Socialista Autonomista, movimento politico degli anni '60, vicino al PCI
 MSA – Mutual Security Agency
 MSA – in aeronautica altitudine minima di settore, in inglese Minimum sector altitude

Codici 
 MSA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muskrat Dam (OT) (Canada)

Religione 
 M.S.A. – Società Clericale dei Missionari dei Santi Apostoli
 M.S.A. – Suore Missionarie di Ajmer